Vírus, mikroorganizmus
 Számítógépes vírus
 Vírus, 1995-ös amerikai katasztrófafilm